David Soskice ist der Name folgender Personen:

* David Soskice (Ökonom) (* 1942), britischer Ökonom und Politikwissenschaftler
 David Wladimirowitsch Soskice (1866–1941), russischer Journalist und Revolutionär